Michael Henderson – musicista statunitense
 Michael Henderson – medico australiano
 Michael Henderson – rugbista australiano